Guyong bezeichnet:

 Guyong (New South Wales), Ort in Australien
 Guyong (Jiangle), Großgemeinde im Kreis Jiangle in der chinesischen Provinz Fujian
 Guyong (Santa Maria), Baranggay der Stadtgemeinde Santa Maria auf den Philippinen